Населението на Австрия към 31 октомври 2011 г. е 8 401 940 души, според данни от преброяването през 2011 г.

Численост на населението

Преброявания на населението 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Урбанизация 
Около 67% от населението е градско, като повече от една пета от хората живеят в петте най-големи града:
 Виена – столицата на страната и най-големият ѝ град с население 1 562 482 души (2001);
 Грац – центърът на тежката промишленост с 226 892 жители;
 Линц – столицата на провинция Горна Австрия и пристанище на река Дунав със 186 226 жители;
 Залцбург – културен и туристически център със 144 817 жители и
 Инсбрук – столицата на провинция Тирол и туристическа атракция със 113 826 жители.

Възрастова структура 

 0 – 14 години: 14,5% (мъже 609 748/жени 581 144)
 15 – 64 години: 67,5% (мъже 2 785 091/жени 2 756 402)
 65 над години: 18% (мъже 612 613/жени 865 283) (2009 оценка)

Коефициент на плодовитост 
 2008 – 1.41
 2007 – 1.38
 2006 – 1.41
 2005 – 1.41
 2004 – 1.42
 2003 – 1.38
 2002 – 1.39
 2001 – 1.33
 2000 – 1.36
 1999 – 1.34
 1998 – 1.37
 1997 – 1.39
 1996 – 1.45
 1995 – 1.42
 1994 – 1.47
 1993 – 1.5
 1992 – 1.51
 1991 – 1.51
 1990 – 1.46

Естествен прираст

Религия 
73,6% от австрийците са римокатолици, а 4,7% – протестанти. Броят на мюсюлманите се е увеличил повече от 2 пъти – от 2% през 1991 на 4,2% през 2003 г. На следващо място са членовете на православната църква (180 000 души или 2,2%). Рязко нараства броят на атеистите (хората без вероизповедание). Те са около 1 млн. души или 12%. Спрямо 1991 г. тази група се е увеличила с около 4%.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки